Ana de Hesse (en alemán, Anna von Hessen; Kassel, 26 de octubre de 1529-Meisenheim, 10 de julio de 1591) fue una princesa de Hesse por nacimiento y condesa palatina de Zweibrücken por matrimonio.

Biografía 
Ana era una hija del landgrave Felipe I de Hesse (1501-1567) de su matrimonio con Cristina (1505-1549), una hija del duque Jorge de Sajonia.

Contrajo matrimonio el 24 de febrero de 1544 con el conde palatino Wolfgang de Zweibrücken (1526-1569). Después de la muerte de su marido, Ana y su hermano, Guillermo, y el elector palatino Luis VI conjuntamente actuaron como tutores de sus hijos. Guillermo también fue el ejecutor del testamento de Wolfgang.

En torno a 1590, Ana fundó el cementerio junto a la Iglesia de Santa Ana en Heidelberg. En 1596, fue erigida una piedra monumento en su honor en este cementerio. Cuando este fue clausurado en 1845, el monumento fue trasladado al cementerio del Bergfriedhof.

Ana murió en 1591 y fue enterrada en la Iglesia luterana del Castillo de Meisenheim.

Descendencia 
 
De su matrimonio, Ana tuvo los siguientes hijos:
 Cristina (1546-1619).
 Felipe Luis (1547-1614), conde palatino de Neoburgo, desposó en 1574 a la princesa Ana de Cléveris (1552-1632).
 Juan I (1550-1604), conde palatino de Zweibrücken, desposó en 1579 a la princesa Magdalena de Jülich-Cléveris-Berg (1553-1633).
 Dorotea Inés (1551-1552).
 Isabel (1553-1554).
 Ana (1554-1576).
 Isabel (1555-1625).
 Otón Enrique (1556-1604), conde palatino de Sulzbach, desposó en 1582 a la duquesa María Dorotea de Wurtemberg (1559-1639).
 Federico  (1557-1597), conde palatino de Zweibrücken-Vohenstrauss-Parkstein, desposó en 1587 a la duquesa Catalina Sofía de Legnica (1561-1608).
 Bárbara (1559-1618), desposó en 1591 al conde Godofredo de Oettingen-Oettingen (1554-1622).
 Carlos I (1560-1600), conde palatino de Zweibrücken-Birkenfeld, desposó en 1586 a la duquesa María Dorotea de Brunswick-Luneburgo (1570-1649).
 María Isabel (1561-1629), desposó en 1585 al conde Emico XII de Leiningen-Dagsburg-Hardenburg (1562-1607).
 Susana (1564-1565).

Ancestros

Referencias 
 Friedrich Rehm: Handbuch der Geschichte beider Hessen p. 82
 Christoph von Rommel: Geschichte von Hessen p. 609 ff

Enlaces externos 
 

Casa de Hesse
Condesas Palatinas de Zweibrücken
Princesas de Hesse
Landgravinas de Hesse-Kassel
Nacidos en Kassel
Condesas consortes
Princesas de Alemania del siglo XVI